Ozzy Osbourne – wokalista zespołu rockowego Black Sabbath
 Ozzy i Drix – amerykański serial animowany
 Ozzfest – amerykański festiwal rockowy
 Ozzy (film) – film animowany
 Ozzy (zespół muzyczny) – polski zespół muzyczny